L'horloge Colgate peut désigner :
 L'horloge Colgate d'Indiana sur l'usine Colgate-Palmolive à Clarksville ;
 L'horloge Colgate du New Jersey en face du fleuve Hudson à Jersey City.